Александр Бибеско, Александре Бибеску (, ;  — ) — румынско-французский литератор и .

Биография 
Четвёртый, младший сын Георгия III Дмитрия Бибеску, последнего господаря Валахии.

Вместе с обоими старшими братьями участвовал во французском экспедиционном корпусе во время Франко-мексиканской войны, по возвращении из Мексики поступил во французскую военную академию Сен-Сир. Второе образование получил в области лингвистики, в 1874 г. стал членом парижского Общества лингвистики, в 1893—1894 гг. был его президентом.

В 1873 г. женился на представительнице другого знатного валашского рода, молодой пианистке Елене Епуряну, дочери видного политика Манолаке Костаке Епуряну. Поселившись в Париже, супруги Бибеску открыли домашний салон, который посещали ведущие представители французской музыки и живописи, в том числе Камиль Сен-Санс, Шарль Гуно, Клод Дебюсси, Пьер Боннар, Эдуар Вюйяр, Аристид Майоль…

Среди книг, опубликованных Бибеско, — очерк жизни и творчества композитора Бертольда Дамке (1894), поэтические сборники «Дельфиниана» (1888) и «Интимные сонеты» (; 1893), полемический трактат «Проблема французского стиха и покушение поэтов-декадентов» (; 1893, третье издание с предисловием Сюлли-Прюдома 1896) и др.

Один из сыновей Александра и Елены Бибеско — , румынский дипломат и близкий друг Марселя Пруста.

Ссылки 
 La question du vers français et la tentative des poètes décadents — Paris: Librairie G. Fischbacher, 1896.}
 Berthold Damcke; étude biographique et musicale — Paris: Alphonse Lemerre, 1894.

Поэты Франции
Французские поэты